Anna Hohenzollern (1487–1514) – elektorówna brandenburska, królowa Danii
 Anna Hohenzollern (1487–1539) – margrabianka brandenburska, księżna cieszyńska
 Anna Hohenzollern (1507–1567) – elektorówna brandenburska, księżna meklemburska
 Anna Hohenzollern (1576–1625) – księżniczka pruska